Ziemssen är ett efternamn, som burits av:

 Christoph Ziemssen (1791–1868), tysk teolog och kyrkohistoriker
 Hugo von Ziemssen (1829–1902), tysk medicinare
 Johann Christoph Ziemssen (1747–1824), tysk teolog och generalsuperintendent
 Ludwig Ziemssen (1823–1895), tysker pedagog, skriftställare och redaktör
 Theodor Ziemssen (1777–1843), tysk pedagog och teolog